La force obligatoire du contrat est un principe de droit civil qui limite la possibilité de se rétracter une fois qu'on a conclu un contrat.

Droit français

En droit français ,la force obligatoire du contrat est prévue à l'article 1103 du Code civil.

Droit québécois
En droit québécois, la force obligatoire du contrat est prévue à l'article 1439 du Code civil du Québec.

Références

Droit civil
Droit des obligations